Sint-Jansmolen (Menen)
Sint Jansmolen (Spaubeek)